Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2021 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Hrála se mezi 24. a 28. květnem 2021 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. Pro pokračující pandemii koronaviru se konala na rozdíl od hlavního turnaje bez diváků.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráčů. Do navazujícího singlu postoupilo sedmnáct z nich včetně jednoho šťastného poraženého.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Ilja Ivaška (1. kolo)
  Daniel Elahi Galán (kvalifikován) 
  Dennis Novak (1. kolo)
  Pedro Sousa (1. kolo, skreč) 
  Taró Daniel (kvalifikován) 
  Jasutaka Učijama (postup do dvouhry)
  Carlos Alcaraz (kvalifikován) 
  Francisco Cerúndolo (kvalifikační kolo, šťastný poražený) 
  Mackenzie McDonald (kvalifikován) 
  Denis Kudla (2. kolo) 
  Damir Džumhur (1. kolo)
  Hugo Dellien (kvalifikační kolo)
  Thiago Seyboth Wild (1. kolo)
  Bernabé Zapata Miralles (kvalifikován) 
  Jozef Kovalík (kvalifikační kolo)
  Juan Pablo Varillas (2. kolo)
  Tallon Griekspoor (2. kolo)
  Antoine Hoang (1. kolo)
  Peter Gojowczyk (kvalifikační kolo)
  Cedrik-Marcel Stebe (1. kolo)
  Jevgenij Donskoj (2. kolo)
  Carlos Taberner (kvalifikován)
  Federico Gaio (1. kolo)
  Brandon Nakashima (1. kolo)
  Nikola Milojević (2. kolo)
  Jurij Rodionov (1. kolo)
  Sumit Nagal (2. kolo)
  Tomáš Macháč (1. kolo)
  Liam Broady (2. kolo)
  Juan Manuel Cerúndolo (kvalifikační kolo)
  Marc Polmans (kvalifikační kolo)
  Prajneš Gunneswaran ''(1. kolo)}}

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  Francisco Cerúndolo'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace mužské dvouhry